The Settlement steht für:

 The Settlement, Originaltitel des US-amerikanischen Films Todsichere Geschäfte (1999)

Orte:
 The Settlement (Anegada), Hauptort der Insel Anegada
 The Settlement, Hauptort und einzige Siedlung auf Tristan da Cunha, siehe Edinburgh of the Seven Seas
 The Settlement, Hauptort der Weihnachtsinsel, siehe Flying Fish Cove